Guglielmo Marconi (Bolonya, 1874 - Roma, 1937), enginyer italià, Premi Nobel de Física l'any 1909 i conegut pel desenvolupament d'un telegràfic.
 Gaudenzio Marconi (1841-1885), fotògraf italià actiu a França.